Басков Микола Вікторович — російський естрадний та оперний співак, тенор. Народний артист Росії, народний артист України

 Басков (село) — село в Румунії
 Басков (комуна) — комуна у повіті Арджеш в Румунії